Marti oder Martí steht für:
 Marti (Familienname) (Martí), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Ernst Marti AG, Schweizer Reiseunternehmen
 Marti Holding, Schweizer Baukonzern

Martí steht für:
 Martí (Kuba), Ort auf Kuba

Siehe auch:
 Mardi
 Marty